«Гупи поёт, Багха танцует» (, Goopy Gyne Bagha Byne) — индийский фильм 1968 года режиссёра Сатьяджита Рая. В основе картины лёг рассказ деда режиссёра .

Фильм имел феноменальный успех, а сумев продержаться в прокате 103 недели, что остается самым длительным периодом проката для бенгальского фильма по сей день.

Сюжет 
Гупи с детства хотел петь, а Багха играть на барабанах, однако оба были обделены музыкальными талантами. После того как Гупи выдворили из родного королевства за то, что своими музыкальными потугами он побеспокоил правителя, он встретил Багху, которого также изгнали из родной деревни за громкий бой в барабаны. Столкнувшись с армией призраков, они получили от их короля способность получать еду и одежду, хлопая друг друга по ладони; волшебные туфли, способные доставить куда угодно, и музыкальный талант.

Узнав, что в королевстве Шунди проходит музыкальный турнир, оба героя отправляются туда. От короля Шунди они узнают, что все жители королевства из-за загадочной болезни перестали говорить, а соседнее королевство Халла, премьер-министр которого на пару с магом превратили местного короля в жестокого диктатора, собирается напасть на Шунди.

В ролях

Награды и номинации 
 номинация на премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале
 Национальная кинопремия Индии за лучший художественный фильм
 Национальная кинопремия Индии за лучшую режиссуру — Сатьяджит Рай

Примечания

Рецензии

Ссылки 
 
 
 
  
  
 «Гупи поёт, Багха танцует» на сайте satyajitray.org

Фильмы Индии 1968 года
Фильмы Индии в жанре фэнтези
Фильмы-сказки Индии
Семейные фильмы Индии
Чёрно-белые фильмы Индии
Экранизации рассказов